agona – linia na mapie, jest szczególną odmianą izogony
 Agona – przed rokiem 1620, nazwa ludu Denkyira mieszkającego w Ghanie
 Agona – miasto w regionie Ashanti w Ghanie, stolica dystryktu Sekyere South.
 Dystrykt Agona – dystrykt w regionie Centralnym w Ghanie
 Agona – miasto w regionie Centralnym w Ghanie